Gaponenko ist der Familienname von:

 Elena Gaponenko, deutsche Musikerin (Piano, Violoncello)
 Inna Gaponenko (* 1976), ukrainische Schachspielerin
 Marjana Gaponenko (* 1981), ukrainische Schriftstellerin